Luthardt ist der Familienname verschiedener Personen:

 Christoph Ernst Luthardt (1823–1902), deutscher evangelischer Theologe
 Ernst-Otto Luthardt (* 1948), deutscher Schriftsteller
 Hans Luthardt (1918–1982), deutscher Parteifunktionär (NDPD)
 Matthias Luthardt (* 1972), deutscher Filmregisseur
 Michael Egidius Luthardt (* 1957), deutscher Politiker (Die Linke), MdL, hauptamtlicher Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit
 Robert Luthardt (1917–1977), Szenenbildner und Artdirector
 Samuel Friedrich Luthardt (1767–1823), Schweizer Politiker und Jurist, siehe Samuel Friedrich Lüthardt
 Thomas Luthardt (* 1950), deutscher Schriftsteller, Lyriker und Arzt
 Vera Luthardt (* 1959), deutsche Biologin und Hochschullehrerin
 Werner Luthardt (* 1937), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Lüthardt
 Lüthard